Ligné, commune française de la Charente
 Ligné, commune française de la Loire-Atlantique

Voir aussi la page d'homonymie .

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France